Белонин - фамилия:

 Белонин, Михаил Даниилович (1937—2006) — учёный-геолог.
 Белонин, Николай Никитович (1880—1953) — советский учёный землеустроитель.

См. также 
 Белянин